Berchtesgadener Land steht für:

 Berchtesgadener Land, Region innerhalb des Landkreises Berchtesgadener Land, von der sich die Landkreisbezeichnung herleitet, sowie einstiges Kerngebiet der Fürstpropstei Berchtesgaden
 Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis in Bayern
 Biosphärenreservat Berchtesgadener Land
 Stimmkreis Berchtesgadener Land, Landtags- und Bezirkstagsstimmkreis in Bayern
 Tourismusregion Berchtesgadener Land, Marketingbezeichnung des Landkreises Berchtesgadener Land als Tourismusregion
 Berchtesgadener Land, Milchmarke der Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau

Siehe auch:
 Berchtesgaden (Begriffsklärung)